Georgia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Georgia Township (Arkansas)
 Georgia Township (South Dakota)